Гран-при Португалии () — один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Проводился в рамках чемпионата мира в сезонах —, — и — годов.

Гран-при Португалии начал проводиться в 1951 году на трассе Боавишта (в городе Порту). В  году этап вошёл в чемпионат мира гонок Формулы-1. В  этап прошёл на трассе в Лиссабоне (Монсанто-Парк), затем вернулся на год в Порту.

В 1972 году был открыт новый автодром Эшторил. В 1970-х годах на нём проводились гонки в классе Формула-2. И в 1984 году официальные Гран-при Формулы-1 вернулись в Португалию. В первом же после перерыва португальском этапе, завершающем чемпионат, решилась судьба титула чемпионского титула — Ален Прост выиграл гонку, но уступил 0,5 очка в чемпионате Ники Лауде.

C  по  годы этапы в Португалии не проводились. В  году, после долгого перерыва, был проведён этап на автодроме Алгарве для расширения календаря сезона в связи с ситуацией, вызванной пандемией COVID-19. В  гонка в Алгарве заменила исключённый из календаря Гран-при Вьетнама.

Победители Гран-при Португалии 
Розовым цветом отмечены Гран-при, не входившие в чемпионат мира Формулы-1

Примечания 

 
Португалия